

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Rockland – città della contea di Power, Idaho
 Rockland – capoluogo della contea di Knox, Maine
 Rockland – comune della contea di Plymouth, Massachusetts
 Rockland – township della contea di Ontonagon, Michigan
 Rockland – città della contea di Sullivan, New York
 Rockland – township della contea di Berks, Pennsylvania
 Rockland – township della contea di Venango, Pennsylvania 
 Rockland – città della contea di Brown, Wisconsin
 Rockland – città della contea di Manitowoc, Wisconsin
 Rockland – comune diviso tra la contea di La Crosse e la contea di Monroe, Wisconsin

Altro 
 Rockland – singolo di Gracie Abrams del 2021